Karol Adam Chądzyński (ur. 12 października 1944 w Krakowie) – społecznik, samorządowiec, polityk.

Syn Stanisława Chądzyńskiego – młodocianego żołnierza wojny 1920 r. Wnuk Karola Boromeusza Chądzyńskiego – działacza niepodległościowego, społecznika, posła na Sejm 1922–1927.

Życiorys 
Od 1990 do 2002 roku, przez trzy kadencje radny Rady Miejskiej w Łodzi. W latach 2002–2006 wiceprezydent Łodzi.

Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Mieszkaniowa” w Łodzi. Założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Rodziców.

W latach 2007–2010 przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego.

Redaktor i felietonista miesięcznika „Wiadomości Samorządowe”.

Szef programowy dwóch zwycięskich kampanii Jerzego Kropiwnickiego na prezydenta Łodzi (2002 i 2006). Zasłynął jako autor przekonujących, oryginalnych spotów wyborczych.

W 2007 roku odznaczony złotym Krzyżem Zasługi Stowarzyszenia Dzieci Wojny.

Jako najbliższy współpracownik prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego i osoba odpowiedzialna za Jego wizerunek medialny, był wielokrotnie atakowany i pomawiany, jednak zawsze uniewinniany.

Stały felietonista miesięcznika Piotrkowska 104 (rubryka „Krótko i pogodnie”) oraz autor wielu artykułów w różnych gazetach.

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Krakowie
Odznaczeni Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”
Politycy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego
Radni Łodzi
Urodzeni w 1944
Wiceprezydenci Łodzi